Hesionura är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartmann-Schröder 1958. Hesionura ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Hesionura